Jessica Manley (nacida en 1985) es una actriz británica que ha aparecido en varias películas y numerosas obras de teatro y series de televisión. Es conocida principalmente por interpretar a Margot Frank en la galardonada miniserie de televisión Anne Frank: The Whole Story.

Vida y carrera
Jessica es la hija de Andrew Manley, un director de escena. Sus abuelos, que eran judíos, emigraron a Gran Bretaña pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Jessica hizo su debut actoral a la edad de cinco años, en una obra representada en el teatro regional. Es mejor conocida por interpretar a Margot Frank, hermana de Anne Frank, en la película para televisión Anne Frank: The Whole Story (2001). Estudió actuación clásica y se graduó de Guildhall School of Music and Drama en 2006 y ahora trabaja en los EE. UU. y el Reino Unido en teatro, televisión y cine. Más recientemente, ha estado desarrollando piezas específicas del sitio para Listed Theatre.[1]

Filmografía seleccionada
Ana Frank: Toda la historia (2001) (TV) - Margot Frank
Velos (2007) (cortometraje)- Miriam
Lewis (2009) (serie de televisión) - Jo (1 episodio)
El hombre lobo (2010)- Madre gitana
Explotación (2011) (cortometraje)- The Drunk

Vida y carrera
Jessica es la hija de Andrew Manley, un director de escena. Sus abuelos, que eran judíos, emigraron a Gran Bretaña pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Jessica hizo su debut actoral a la edad de cinco años, en una obra representada en el teatro regional. Es mejor conocida por interpretar a Margot Frank, hermana de Anne Frank, en la película para televisión Anne Frank: The Whole Story (2001). Estudió actuación clásica y se graduó de Guildhall School of Music and Drama en 2006 y ahora trabaja en los EE. UU. y el Reino Unido en teatro, televisión y cine. Más recientemente, ha estado desarrollando piezas específicas del sitio para Listed Theatre.

Filmografía seleccionada 
 La historia de Ana Frank (2001) (TV) - Margot Frank
 Velos (2007) (cortometraje)- Miriam
 Lewis (serie de televisión) (2009) - Jo (1 episodio)
 El hombre lobo (película de 2010) - Madre gitana
 Explotación (2011) (cortometraje)- The Drunk

Actrices de cine de Reino Unido
Actrices de teatro de Inglaterra
Actrices de televisión de Inglaterra